Claudio López Bru (1853 - 1925), empresari i filantrop català
 Claudio Javier López «Piojo», futbolista argentí